Alan Seeger (Nova York, 1888 - Belloy-en-Santerre, 1916), poeta estatunidenc conegut per haver escrit el poema
 Josef Seeger o Josef Seger (Repin, Bohèmia, 1716 - Praga, 1782), compositor i organista

 Pete Seeger (Nova York, 1919 - Beacon, 2014), cantautor i activista polític dels Estats Units d'Amèrica
 Ruth Crawford Seeger (East Liverpool, Ohio, 1901-Chevy Chase, Maryland, 1953), compositora, mestra, transcriptora i arranjadora de música popular estatunidenca .